Древецький Анатолій Анатолійович (* 1949) — український скульптор і художник; член Національної спілки художників України, почесний громадянин Фастова,
 Древецький Володимир Володимирович — доктор технічних наук, професор, віце-президент Інженерної академії України.

Українські прізвища